Lilly Wasmuth, född 1886 i Stockholm, död 1970, var en svensk skådespelare.

Regi

1910 – Bröllopet på Ulfåsa

Externa länkar

Svenska skådespelare
Svenska stumfilmsskådespelare
Kvinnor
Födda 1886
Avlidna 1970
Skådespelare från Stockholm